

Sigle 
 KIE – Kinetic Isotope Effect, Effetto cinetico isotopico, un effetto che influenza la velocità delle reazioni chimiche in cui i reagenti siano isotopi

Codici 
 KIE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kieta Aropa (Papua Nuova Guinea)